Prowincja Điện Biên – prowincja w Wietnamie
 Điện Biên – dystrykt w prowincji Điện Biên w Wietnamie